Résultats détaillés de l'édition 1998 du tournoi de tennis professionnel masculin de Cincinnati. Cette dernière s'est tenue du 10 au  sur dur en extérieur. C'est le  de la saison. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Patrick Rafter remporte le tournoi en simple en battant Pete Sampras en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Mark Knowles et Daniel Nestor s'imposent en finale face à Olivier Delaitre et Fabrice Santoro.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 ATP World Tour Masters 1000
 Saison 1998 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 1998
Tennis masculin en 1998
Tennis aux États-Unis en 1998
Tennis en août 1998